Якоб Фредерик Лагервалль (; , , — , ) — финский писатель.

Автор трагедии «Ruunulinna» (1834), которое являлось подражанием «Макбету», и было интересно как одно из первых драматических произведений на финском языке.

Литература 
 

Драматурги Финляндии